Donald Joseph Reid Cabral (9 de junio de 1923 – 22 de julio de 2006) fue presidente de facto de República Dominicana durante el triunvirato civil que depuso al presidente Juan Bosch en 1963. Controló las riendas del país hasta que fue depuesto por un golpe de Estado en abril de 1965, evento que detonó la Guerra Civil Dominicana. Posteriormente estuvo ligado a la figura de Joaquín Balaguer Ricardo y fungió como canciller  en 1986-1988 y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano.

Inicios 
Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, siendo hijo de William Reid, un destacado banquero oriundo de Perthshire (Escocia) y radicado en Santo Domingo, y de la dominicana Auristela Cabral Bermúdez, hija de José María Cabral y Báez, y bisnieta de dos expresidentes de la República Dominicana (José Mª. Cabral y Buenaventura Báez). Además, era  bisnieto del orador y expresidente dominicano Marcos Cabral,  cuyo linaje se remonta a Portugal, Castilla y Canarias. Reid Cabral estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Vida política 
Donald Reid Cabral ocupó el cargo de embajador de misiones especiales ante las Naciones Unidas e Israel. Formó parte de los Consejos de Estado que se formaron en 1962 y 1963, después del derrocamiento del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

Reid Cabral presidió el Triunvirato que gobernó la República Dominicana a raíz del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch (1963-1965), y en esa condición ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Fuerzas Armadas.
 
En la última etapa de su vida estuvo estrechamente vinculado al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), fundado por el Dr. Joaquín Balaguer. En 1964, durante su presidencia del triunvirato, expresó su deseo que Balaguer, exiliado tras haber colaborado con el gobierno de Trujillo, se repatriara en República Dominicana.

Ancestros

Referencias 

Políticos del Partido Reformista Social Cristiano
Presidentes de partidos políticos
Embajadores de República Dominicana
Embajadores en Israel
Gobernantes de República Dominicana
Presidentes de República Dominicana